Dvacátý šestý ročník Superpoháru UEFA byl odehrán na Monackém stadionu Stade Louis II., kde se pravidelně hrál již od roku 1998. Ve vzájemném zápase se střetli 24. srpna 2001 vítěz Ligy mistrů UEFA v ročníku 2000/01 – FC Bayern Mnichov – a vítěz Poháru UEFA ve stejném ročníku – Liverpool FC.

Zápas

Vítěz 

2001
Fotbal v Evropě v roce 2001
Zápasy Liverpool FC
Zápasy Bayernu Mnichov